Scharma-Adad ist der Name folgender Personen:

 Šarma-Adad I., assyrischer König 
 Šarma-Adad II., assyrischer König; regierte von etwa 1582 bis 1580 v. Chr.